Порт Клинтон има више значења:
 Порт Клинтон (Охајо)
 Порт Клинтон (Пенсилванија)